Tonghua bezeichnet:

 die bezirksfreie Stadt Tonghua (通化市) in der chinesischen Provinz Jilin, siehe Tonghua
 den im Verwaltungsgebiet der gleichnamigen Stadt gelegenen Kreis Tonghua (通化县), siehe Tonghua (Kreis)
 die Großgemeinde Tonghua (通化镇) im Kreis Wanrong in der chinesischen Provinz Shanxi, siehe Tonghua (Wanrong)
 die Großgemeinde Tonghua (通化镇) im Kreis Zhuanglang in der chinesischen Provinz Gansu, siehe Tonghua (Zhuanglang)
 die Gemeinde Tonghua (通化乡) im Kreis Li in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Tonghua (Li)